Le terme « Dabra » peut faire référence à :

Toponyme

Hydronyme 

 le , oued somalien ;
 le , canal indien ;
 le , canal indien ;
 le , rivière indienne ;
 le , oued somalien.

Autres 

 , ville indienne ;
 , village indien ;
 , ville indienne ;
 l', aéroport indonésien ;
 la , gare indienne ;
 la , circonscription indienne.

Autres 

 , genre d'insectes ;
 le , langue indonésienne ;
 Dabra, ou Dabura, personnage de Dragon Ball ;
 , espèce de poissons ;
 , saint éthiopien.

Voir aussi 

 
 
 
 Abracadabra